Бодхи ():
 Бодхи — пробуждение или просветление в буддизме.
 Дерево Бодхи — дерево вида , под которым Будда получил просветление.

См. также 
 Бодхи-вамса — прозаическая хроника, написанная в правление царя Махинды IV около 970 года до н. э.
 Бодхисаттва
 Бодхичитта
 Бодхидхарма